Grecia
 Scio o Chio – isola e prefettura dell'Egeo Settentrionale
 Stati Uniti d'America
 Scio – township della Contea di Washtenaw, Michigan
 Scio – città della Contea di Allegany, New York
 Scio – villaggio della Contea di Harrison, Ohio
 Scio – città della Contea di Linn, Oregon